Les élections municipales québécoises de 2021 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Montréal

Baie-D'Urfé

Beaconsfield

Côte-Saint-Luc

Dollard-Des Ormeaux

Dorval

Hampstead

Kirkland

L'Île-Dorval

Mont-Royal

Montréal

Montréal-Est

Montréal-Ouest

Pointe-Claire

Sainte-Anne-de-Bellevue

Senneville

Westmount

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Montréal, Région
Politique à Montréal
Municipalité à Montréal (région administrative)